Krzysztof Roszyk (ur. 20 sierpnia 1978 w Bolesławcu) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, reprezentant Polski, obecnie asystent trenera w zespole Trefla Sopot.

Życiorys 
Mierzący 200 cm wzrostu koszykarz jest wychowankiem Turowa Zgorzelec, gdzie grał przez pierwszy sezon. Następnie przez pięć sezonów bronił barw Alby Chorzów. W najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w wieku 25 lat w warszawskiej Polonii. W 2004 i 2005 grając w Polonii Warszawa zdobył dwa brązowe medale, w 2007 z Turowem zdobył wicemistrzostwo Polski, a rok później z Prokomem mistrzostwo Polski.

Pierwsze powołanie do reprezentacji Polski otrzymał jeszcze jako gracz Alby Chorzów, nie mając na koncie ani jednego spotkania w ekstraklasie. W następnych latach regularnie pojawiał się w kadrze, a w meczach decydujących o awansie polskiego zespołu do ME 07, był zawodnikiem pierwszej piątki (w turnieju finałowym jednak nie zagrał z powodu kontuzji).

19 listopada 2018 zastąpił Marcina Klozińskiego na stanowisku głównego trenera Trefla Sopot.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
  Mistrz Polski (2008)
  Wicemistrz Polski (2007, 2009)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2004, 2005, 2011, 2014)
 Zdobywca
 Pucharu Polski (2008)
 Superpucharu Polski (2013)
 Finalista:
 Pucharu Polski (2010)
 Superpucharu Polski (2007, 2012)

 Indywidualne
 Uczestnik meczu gwiazd:
 PLK (2008, 2009)
 Polska vs. gwiazdy PLK (2009)

 Reprezentacja
 Uczestnik Eurobasketu (2009 – 9. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Polscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Alby Chorzów
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Trefla Sopot
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Urodzeni w 1978